29-й чемпионат Европы по художественной гимнастике состоялся в Вене (Австрия). Он проходил с 31 мая по 2 июня 2013 года. Комплекты медалей были разыграны в командном первенстве, отдельных видах (обруч, мяч, булавы, лента), а также в групповых упражнениях с пятью обручами среди юниоров. В командном зачёте первенствовала сборная России, на втором месте — Украина, на третьем — Белоруссия.

Медалисты

Результаты

Командное многоборье

Обруч

Мяч

Булавы

Лента

Групповое многоборье (юниоры)

5 обручей (юниоры)

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по художественной гимнастике
Спорт в Австрии в 2013 году
Май 2013 года
Июнь 2013 года
Художественная гимнастика
Международные спортивные соревнования в Вене
Чемпионаты Европы в Австрии
Гимнастика в Австрии